UK Championship 2010 (12Bet.com UK Championship) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan den 4 och 12 december 2010. John Higgins vann turneringen, och blev därmed den fjärde spelaren i historien, efter Steve Davis, Stephen Hendry och Ronnie O'Sullivan att vinna turneringen minst 3 gånger. Noterbart är att detta var Higgins' första stora turnering efter hans 6 månader långa avstängning.

Resultat

Final

Huvudturnering

Kval
Kvalet spelades mellan den 24 november och 1 december 2010 i World Snooker Academy i Sheffield. I kvalet deltog de 80 spelare på Main Touren som inte var direktkvalificerade till huvudtureringen.

Källor

Externa länkar
World Snooker

2010 i Storbritannien
Snookersäsongen 2010/2011
2010